В одиночному розряді тенісного турніру Fortis Championships Luxembourg 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Лізу Реймонд 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)
 Сільвія Фаріна-Елія (2-ге коло)
 Аманда Кетцер (півфінал)
 Анке Губер (чвертьфінал)

 Анна Курникова (чвертьфінал)
 Ліза Реймонд (фінал)
 Анна Кремер (1-ше коло)
 Франческа Ск'явоне (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Luxembourg Open